

Presentación previa 
Facundo Bagnis y Guido Pella eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Andrey Golubev y Nikola Mektić ganaron el título tras derrotar en la final Gastão Elias y Fabrício Neis.

Cabeza de serie

  Rameez Junaid /  Philipp Oswald  (Semifinales)
  Tomasz Bednarek /  Frank Moser (Primera ronda)

<ol start=3>
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua ''(Cuartos de final)
 ''' Andrey Golubev /  Nikola Mektić (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Vicenza 2016